Putineiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Putineiu (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Putineiu (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

Siehe auch:
 Puținei